Ме́тскюла () — эстонский топоним:

 Метскюла — деревня в волости Алутагузе уезда Ида-Вирумаа.
 Метскюла —  деревня в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа.
 Метскюла —  деревня в волости Мярьямаа уезда Рапламаа.
 Метскюла — деревня в волости Рапла уезда Рапламаа (до административно-территориальной реформы 2017 года — в волости Райккюла).
 Метскюла —  деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа (до административно-территориальной реформы 2017 года — в волости Лейзи).
 Метскюла — деревня в волости Пыхья-Сакала уезда Вильяндимаа.

См. также 
 Метсакюла